Dandong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Dandong, administrativ by, Jawa Timur,

Kina 

 Dandong Shi, prefektur, Liaoning, 
 Dandong, ort, Liaoning, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar